Antoni Coll i Pontanilla (Sabadell, 1959), ciclista català
 Antoni Coll Prohens, polític mallorquí de primers del segle XX
 Antoni Coll i Gilabert, (Ivars d'Urgell, 1943), periodista català